«Миссия невыполнима» () — американская медиафраншиза. 

«Миссия невыполнима» также может означать:

Кино и телевидение 
 «Миссия невыполнима» — оригинальный американский телесериал 1966—1973 годов, который был создан Брюсом Геллером.
 «Миссия невыполнима» — американский телесериал 1988—1990 годов, который является ремейком одноимённого телесериала 1960-х — 1970-х годов.
 «Миссия невыполнима» — серия фильмов-боевиков, состоящая из восьми частей, выпущенных с 1996 по 2024 год и основанная на одноимённом телесериале 1960-х годов. В главной роли восьми фильмов серии Том Круз.
 «Миссия невыполнима» — американский фильм 1996 года, снятый режиссёром Брайаном Де Пальмой. Первый фильм серии.
 «Миссия невыполнима 2» — американский фильм 2000 года, снятый режиссёром Джоном Ву. Второй фильм серии.
 «Миссия невыполнима 3» — американский фильм 2006 года режиссёра Дж. Дж. Абрамса. Третий фильм серии.
 «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» — американский фильм 2011 года режиссёра Брэда Бёрда. Четвёртый фильм серии.
 «Миссия невыполнима: Племя изгоев» — американский фильм 2015 года режиссёра Кристофера Маккуорри. Пятый фильм серии.
 «Миссия невыполнима: Последствия» — американский фильм 2018 года режиссёра Кристофера Маккуорри. Шестой фильм серии.
 «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» — предстоящий американский фильм 2023 года режиссёра Кристофера Маккуорри. Седьмой фильм серии.
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2» — предстоящий американский фильм 2024 года режиссёра Кристофера Маккуорри. Восьмой и последний фильм серии.

Музыка 
 Mission: Impossible (англ.) — музыкальная тема из оригинального сериала «Миссия невыполнима», написанная композитором Лало Шифрином.
 Mission: Impossible (англ.) — альбом 1967 года, саундтрек к сериалу «Миссия невыполнима» композитора Лало Шифрина.
 Mission: Impossible (англ.) — альбом 1996 года, саундтрек к фильму 1996 года «Миссия невыполнима».
 Mission Impossible (англ.) — альбом группы James Taylor Quartet 1987 года.

Видеоигры